BFC Preussen (celým názvem: Berliner Fussballclub Preussen 1894 e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v berlínském městském obvodu Steglitz-Zehlendorf. Založen byl v roce 1894 pod názvem FK Friedrich-Wilhelm. Svůj současný název nese od roku 1895. V roce 1945 byl klub v rámci denacifikace bez náhrady zrušen. Obnoven byl až po vzniku Německé spolkové republiky v roce 1949. Od sezóny 2015/16 působí v Berlin-Lize, šesté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Preussenstadionu s kapacitou 7 000 diváků. Největším úspěchem klubu je celkem pětinásobné vítězství v braniborském fotbalovém mistrovství. Klubové barvy jsou černá a bílá.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl házené, gymnastiky a volejbalu. V letech 1983–2005 v klubu existoval oddíl ledního hokeje, který vystupoval pod názvem BSC Preussen.

Historické názvy 

Zdroj:

 1894 – FK Friedrich-Wilhelm (Fußballclub Friedrich-Wilhelm)
 1895 – BFC Preussen (Berliner Fussballclub Preussen 1894 e. V.)
 1945 – zánik
 1949 – obnovena činnost pod názvem BFC Preussen (Berliner Fussballclub Preussen 1894 e. V.)

Získané trofeje 

 Brandenburg Fußballmeisterschaft ( 5× )
 1898/99, 1899/00, 1900/01, 1909/10, 1911/12
 Berliner Pokal ( 4× )
 1978/79, 1979/80, 1980/81, 2015/16

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj:

 1970–1972: Amateurliga Berlin
 1972–1974: Fußball-Regionalliga Berlin
 1974–1975: Landesliga Berlin
 1975–1991: Fußball-Oberliga Berlin
 1991–1992: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 1992–1993: Verbandsliga Berlin
 1993–1994: Landesliga Berlin – sk. 2
 1994–1999: Verbandsliga Berlin
 1999–2000: Landesliga Berlin – sk. 1
 2000–2005: Verbandsliga Berlin
 2005–2009: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 2009–2012: Berlin-Liga
 2012–2013: Landesliga Berlin – sk. 2
 2013–2015: Landesliga Berlin – sk. 1
 2015– : Berlin-Liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jürgen Bitter: Deutschlands Fußball. Das Lexikon. Sportverlag, Berlin 2000, .
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs 1. Vom Kronprinzen bis zur Bundesliga 1890–1963. Agon-Sportverlag, Kassel 1996, .
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs 7. Vereinslexikon. Agon-Sportverlag, Kassel 2001, .
 Hardy Grüne, Christian Karn: Das große Buch der deutschen Fußballvereine. AGON-Sportverlag, Kassel 2009, .

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1894
Sportovní kluby v Berlíně
Fotbal v Berlíně